Райнхарт - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Райнхарт, Джина (род. 1954) — крупный австралийский предприниматель, миллиардер.
 Райнхарт, Пол (род. 1960) — канадский хоккеист, защитник.
 Райнхарт, Сэм (род. 1995) — канадский хоккеист, нападающий.
 Райнхарт, Уильям (1825—1874) — американский скульптор.

Топоним 
 Райнхарт — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.